William de Forz ist der Name folgender Personen:

* William de Forz, Count of Aumale († 1241) (1191/1196–1241), englischer Adliger
 William de Forz, Count of Aumale († 1260) (vor 1216–1260), englischer Adliger